Tubod bezeichnet zwei Stadtgemeinden auf den Philippinen:

 Tubod (Lanao del Norte), in der Provinz Lanao del Norte
 Tubod (Surigao del Norte), in der Provinz Surigao del Norte